The Sims 3: Island Paradise (Os Sims 3: Ilhas Paradisíacas em Portugal, The Sims 3: Ilha Paradisíaca no Brasil) é a décima expansão da série The Sims 3 desenvolvida pela Maxis e editada pela Electronic Arts. Disponível nas plataformas Microsoft Windows e OS X, o jogo electrónico foi lançado a 25 de Junho de 2013 na América do Norte e três dias depois na Europa.

Jogabilidade
Island Paradise é uma expansão com tema de férias e aventura, semelhante a The Sims: Vacation, The Sims 2: Bon Voyage e The Sims 3: World Adventures. Foi criado pela Maxis (Redwood Shores) e lançado pela Electronic Arts.

Um dos principais recursos novos é a opção para os Sims possuírem casas flutuantes. Elas podem ser ancorados em qualquer porto desocupado ou ancorados em qualquer lugar do oceano, e o jogador pode fazer com que um Sim conduza o barco para onde quiser, além de manter o controle dos outros Sims da casa enquanto o barco se move. As casas flutuantes funcionam da mesma maneira que os outros lotes: o jogador pode construir sobre eles como acharem melhor e os serviços (entrega de jornais, correspondência etc.) usarão lanchas e jetskis para acessá-los 

O pacote de expansão também apresenta a habilidade de mergulho autônomo, que permitirá aos Sims mergulhar debaixo d'água em determinados pontos do mapa, por algumas horas no jogo por vez. Enquanto mergulha, os Sims podem pescar, explorar cavernas subaquáticas, encontrar tesouros submersos e usar um conjunto limitado de interações sociais. Os tubarões ocasionalmente aparecem durante um mergulho e podem atacar e até matar Sims. Os Sims também podem se afogar se ficarem embaixo da água por muito tempo e consumirem seu suprimento de oxigênio, embora uma nova recompensa vitalícia lhes permita respirar indefinidamente. Depois que um Sim retornar à superfície, ele terá que se descomprimir por um curto período de tempo antes de mergulhar novamente. 

Island Paradise introduz a carreira de Salva-vidas (embora se o jogador tiver Ambições, os Sims podem se registrar como mergulhadores independentes). Os salva-vidas são enviados para uma praia aleatória durante o horário de trabalho e terão que inspecionar o oceano, resgatar Sims que estão se afogando e realizar demonstrações de RCP.

Agora, os Sims podem possuir e gerenciar resorts, o que proporcionará uma receita diária em dinheiro com base no lucro líquido que eles geram. O jogador pode aumentar a quantidade de dinheiro que obtém, aumentando a capacidade do hóspede e fornecendo comodidades (equipamentos de ginástica, piscinas, mesas de buffet etc.) para os hóspedes, a fim de aumentar a classificação do resort e permitir que o hotel carregue preços mais altos. O jogador também pode gerenciar a equipe do resort, contratar trabalhadores e escolher seus uniformes.

As sereias são as novas criaturas introduzidas na expansão. Os Sims podem encontrá-los durante o mergulho e depois convocá-los para terra. Os Sims sereia podem respirar debaixo d'água, são imunes à descompressão e todas as sereias adultas jovens têm uma habilidade máxima de mergulho. Se uma sereia passa muito tempo fora do oceano, ela se tornará um Sim normal.

Ilha Paradiso
Isla Paradiso é o novo mundo lançado com o pacote de expansão, provavelmente baseado no Caribe. "Isla" é espanhol para "ilha" e "Paradiso" é italiano para "paraíso". O novo mundo é bastante grande, com vários tipos de ilhas que variam em tamanho e são habitadas e desconhecidas, que podem ser encontradas e exploradas pelos Sims. Também existem resorts pré-fabricados que podem ser editados e gerenciados pelos Sims.

Desenvolvimento
The Sims 3: Island Paradise foi anunciado durante uma transmissão ao vivo em 8 de janeiro de 2013, onde foi revelada uma linha completa dos próximos pacotes de expansão e outros itens do ano de 2013. No momento, apenas uma captura de tela era exibida. No entanto, posteriormente, várias transmissões ao vivo foram apresentadas e novos recursos foram exibidos: a transmissão de 14 de fevereiro revelou casas flutuantes, a transmissão de 16 de abril o novo sistema de resort e a transmissão final em 18 de junho, os desenvolvedores exibiram o novo recurso subaquático e o aspecto de ilha oculta do jogo.   

O primeiro trailer oficial de Island Paradise foi lançado em 17 de junho de 2013, um dia antes da transmissão ao vivo final.

Recursos
O Island Paradise incluirá uma série de novos recursos, incluindo barcos, mergulho e hotéis. Este novo pacote de expansão introduz mais controle sobre o ambiente, incluindo controle de preços e seleção dinâmica.

•Mergulho : mergulhe mais fundo do que nunca, pois agora os sims podem mergulhar para encontrar novos tesouros e novos locais 

•Resorts : crie, edite, execute e gerencie seu próprio resort. Os resorts podem ser construídos em qualquer ilha e até mesmo sobre a água com novas fundações e projetos  

•Casas flutuantes : os Sims agora podem não apenas viver em terra, mas também no mar. As casas flutuantes oferecem muitas novas oportunidades para os sims, pois podem viajar pelo mundo em sua própria casa

•Nova carreira - Salva - vidas : Os Sims agora podem se tornar um salva-vidas e proteger aqueles que nadam nas águas do mundo

•Novo estado de vida - Sereias e Tritões : Os Sims agora podem se tornar um novo ser sobrenatural: sereias. Eles não podem ser criados no CAS (mesmo com o The Sims 3: Sobrenatural), mas, no entanto, um sim pode ser transformado em um amigo de uma sereia, depois recebe algas para comer ou compra de uma recompensa vitalícia intitulada Mermadic Kelp por 25.000 pontos de recompensa vitalícia.

•Lanchas / Aqua Sled / Boats : Esses novos tipos de veículos aquáticos permitem que os sims se movam mais rápido e de forma mais conveniente entre as ilhas.

•Fundações e Plantas : As fundações permitem que os jogadores construam sobre a água e novos modelos de plantas permitem que resorts/casas/lotes sejam projetados em segundos.

Recepção

Teve recepção mista da crítica especializada onde fizeram críticas aos lags, bugs e mal formatação; mais elogiaram sua criatividade e as paisagens. No Metacritic tem uma avaliação de 70/100 indicando "análises mistas ou médias" baseado em 9 comentários onde 5 são positivos. 

A Eurogamer da Espanha fez uma crítica a empresa ao dizer que: "A Maxis encheu essa décima expansão com muito conteúdo, mas o The Sims 3 começa a parecer um pouco exagerado."

Ligações externas 

Pacotes de expansão de The Sims‎
Jogos eletrônicos de 2013
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos para macOS
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos de simulação‎